Il y eut trois batailles de Tannenberg :

 la première bataille de Tannenberg, également appelée « bataille de Grunwald », qui a opposé en 1410 le royaume de Pologne et son allié le grand-duché de Lituanie à l'ordre Teutonique ; 
 la seconde bataille de Tannenberg qui a opposé en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, les armées allemande et russe ;
 la bataille de la ligne Tannenberg qui a opposé, en juillet et août 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale, les armées allemande et soviétique.

Homonymie 
 Le mémorial de Tannenberg, monument grandiose érigé entre  et  en Prusse-Orientale et détruit par les Polonais entre 1952 et 1953, commémorait les morts allemands de la seconde bataille de Tannenberg (cf. supra).

Voir aussi 
 Opération Tannenberg, nom de code d'une action d'extermination dirigée contre les cadres de la société polonaise conçue par l'Allemagne nazie en  et mise en œuvre en septembre et .